Маркировка оружия в японской армии:
 Тип 92 (каска) - общевойсковая стальная каска Императорской армии Японии образца 1932 года
 Тип 92 (танк)
 Тип 92 (авиационный пулемёт)
 Тип 92 (станковый пулемёт)
 Тип 92 (гаубица) — батальонная гаубица
 Тип-92 — китайская боевая машина пехоты, принятая на вооружение в 1995 году